Les Lorois sont une famille d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires du Morbihan :
 Édouard Lorois (1792-1863), préfet du Morbihan de 1830 à 1848.
 Édouard Lorois (1819-1885), fils du précédent, député du Morbihan de 1876 à 1885.
 Émile Lorois (1831-1899), frère du précédent, successivement préfet de l'Aude, de Loir-et-Cher, de la Dordogne, de la Lozère, de la Creuse et de l'Aveyron jusqu'en 1877 ; député du Morbihan de 1886 à 1898.
 Léon Paul Lorois (1837-1909), député monarchiste du Finistère en 1877 mais invalidé ; député du Finistère entre 1885 et 1889.

Le pont Lorois, reliant Belz et Plouhinec, est nommé d'après Édouard Lorois, le préfet qui inaugura le premier pont en 1844.